Le Dufour 445 Grand Large est un voilier de plaisance construit par la société Dufour.

Caractéristiques techniques détaillées

Dufour 445 Grand Large

Programme = MONO
Constructeur = Dufour Yachts
architecte = U.Felci
Année de lancement = 2011
Longueur de coque (en mètres)= 13.25 m
Longueur à la flottaison (en mètres)= 11.92 m
Largeur (en mètres)= 4.35 m
Tirant d'eau Standard (en mètres)= 2,2 m
Tirants d'eau optionnels (en mètres)= 1,95 m
Poids lège (en tonnes) avec TE std. = 10.1
Poids du lest (en tonnes) avec TE std. = 2.8
Surfaces de voilure au près (en m2)= 98.5 m²
Nbre. de couchettes (mini/maxi) = 6 à 8
Matériaux = PL/SN
Cat de conception = A
Motorisation std (IB ou HB/puissance)= 55

Voilier